Büren kan syfta på

Geografi

Mongoliet 

 Büren, Mongoliet – ett distrikt Töv,

Schweiz 

 Büren an der Aare - ort och kommun i kantonen Bern i Schweiz
 Büren (distrikt) - tidigare distrikt i kantonen Bern i Schweiz
 Büren, Solothurn, ort och kommun,

Tyskland 

 Büren, Tyskland – kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold,